Antonio Tranchina – calciatore italiano
 Giuseppe Tranchina – medico italiano del XIX secolo
 Maria Tranchina – pesista e martellista italiana